Malaclypse o Mais Jovem, (em inglês, Malaclypse the Younger, ou Mal-2 numa forma mais curta), pseudônimo de Gregory Hill (21 de maio de 1941 – 20 de julho de 2000) é um dos dois autores do livro sagrado do Discordianismo, o Principia Discordia. Também é um personagem na The Illuminatus! Trilogy. O nome é mais provavelmente um pseudônimo usado por Gregory Hill, camarada de Kerry Thornley (conhecido também como Lord Omar Khayyam Ravenhurst). Durante os primeiros anos de circulação do Principia Discordia, rumores reivindicaram como autores do livro Richard Nixon, Timothy Leary ou Robert Anton Wilson; ou o livro e Malaclypse the Younger eram ambos invenções ficcionais de Robert Anton Wilson, como o Necronomicon de H. P. Lovecraft.

Ver também 
 Discordianismo
 Principia Discordia

Discordianismo